2007 Голяма награда на Бразилия е 35-о за Голямата награда на Бразилия и седемнадесети кръг от сезон 2007 във Формула 1, провежда се на 21 октомври 2007 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Репортаж 
Преди започването на „Гран при“ на Бразилия, 17 кръг от сетовния щампионат на „Формула 1“, първи е Хамилтън с Макларън-Мерцедес със 107 точки втори Фернандо Алонсо отново с Макларън-Мерцедес със 103 точки трети Кими Райконен с Ферари със 100 точки четвърти Фелипе Маса с Ферари с 86 точки.

Стартовата рещетка е заета на първо място Фелипе Маса, втори Хамилтън, трети Райконен, четвърти Алонсо пети Уебър с Ред Бул.

За титлата се борят Райконен, Алонсо и Хамилтън.

Състезанието започна с много промени при първите места. Още на старта Райконен изпревари Хамилтън.след това на завоя Сена Алонсо изпревари Хамилтън. В опита си Хамилтън да си върне някоя позиция излетя на четвъртия завой и се върна на пистата девети. След това Райконен и Маса започнаха да се откъсват напред. След като Хамилтън излезе на седма позиция (ипреварвайки Ярно Трули с Тойота и Ник Хайтвелд с Бе Ем Ве) направи грешка с натискането на бутон от кормилото. Когато тръгна вече е на 18-а позиция. Пилотите на Ферари се редуваха и правеха най-добри обиколки.

След първите стопове нямаше промени в началото на колоната и тогава се разбра че пилотите на БЕ ЕМ ВЕ и Хамилтън ще са с по три пит-стопа. След вторите спирания се разбра че Райконен има повече гориво от Маса и по този начин го изпревари. След края на състезанието световен шампион стана Кими Райконен с брилянтната си победа. Втори стана Фелипе Маса, трети Фернандо Алонсо, а Хамилтън остана седми.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия